Haalck ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Haalck (1894–1969), deutscher Geophysiker
 Jörgen Haalck (1924–1976), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Nelly Haalck (1899–1985), deutsche Politikerin in der DDR (CDU), MdV